Ростовская улица — улица во Владикавказа, Северная Осетия, Россия. Находится в Иристонском и Промышленном районах между улицами Джанаева и Титова. Начинается от улицы Джанаева.

Пересекается с улицами Кирова и Льва Толстого.

История 
Улица сформировалась в середине XIX века. Впервые отмечена в Списке улиц Владикавказа от 1891 года под наименованием «Ростовская улица». В следующий раз обозначена под этим же наименованием в Перечне улиц, площадей и переулков от 1911 года и Перечне улиц, площадей от 1925 года.
На улице кроме частных домов находились здание Канцелярии лесничего Владикавказского округа (не сохранилось), Полицейское управление в доме Скоритовской.

14 октября 1948 года городской совет переименовал Ростовскую улицу в улицу Бритаева в связи с 25-летием со дня смерти писателя Елбыздыко Бритаева. 13 апреля 1954 года улице было возвращено её первоначальное наименование «Ростовская улица». В этот же день городской совет переименовал Колхозную улицу в улицу Бритаева.

Объекты 
 Памятники культурного наследия
 д. 28 — Дом предпринимателя Казбекак Хуцистова
 д. 43 — Дом протоиерея И. Д. Мамацева.

 Другие здания
 д. 19 — бывший «Дом специалистов», построенный в начале 1930-х годов для инженерно-технических сотрудников завода «Электроцинк» архитектором Павлом Шмидтом. В этом доме проживали:
 Ефрем Иванович Осепян — первый директор завода «Электроцинк». Репрессирован в конце 1930-х годов.
 Ефим Славский — инженер, начальник цеха, главный инженер, будущий Трижды Герой Социалистического Труда.
 Арсений Дробышев — главный энергетик завода «Электроцинк», внук писателя Николая Чернышевского и советник министра среднего машиностроения СССР Е. П. Славского.
 Булавцева Зинаида — журналист, редактор местной газеты «Молодой коммунист»
 Бывший дом Скоритовской на пересечении с улицей Кирова.
 Бывший дом конторы «Крайкустпромсоюза»

Примечания

Источники 
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник. — Владикавказ: Респект, 2010. — С. 183—184 — ISBN 978-5-905066-01-6
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 91, 93, ISBN 5-93000-005-0
 Киреев Ф. С., По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 162—164, ISBN 978-5-906066-18-4.

Р